Willisch ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Willisch (* 1962), deutscher Soziologe
 Walter Willisch (1936–2022), Schweizer Künstler